O Córrego da Paciência é um córrego da Zona Norte de São Paulo que desaguá no Rio Cabuçu de Cima.

Geografia 
O Córrego da Paciência é um córrego de aproximadamente 5km de comprimento que divide os distritos de Tucuruvi e Jaçanã com Vila Medeiros seguindo o curso ao lado da Avenida Júlio Buono, por quase toda a sua extensão.

O córrego nasce nos entornos da Avenida Paulo de Avelar, próximo ao Parque Rodrigues Alves, na divisa dos distritos de Vila Guilherme e Tucuruvi, e passa pelos bairros de Parque Rodrigues Alves, Vila Ede, Vila Gustavo, Jardim Neila, onde recebe as águas do Córrego Maria Paula, Vila Nivi, Vila Constança, Conjunto Residencial Montepio, Jardim Brasil, Jardim Modelo e Parque Edu Chaves até desaguar no Rio Cabuçu de Cima, na divisa com Guarulhos sob a Rodovia Fernão Dias.
 
As principais vias cortadas pelo córrego são a Rua Paulo Avelar, Rua Cruz de Malta, Rua Major Dantas Cortês, Avenida Gustavo Adolfo, Avenida Jardim Japão, Avenida Mendes da Rocha, a Avenida Edu Chaves e a Rodovia Fernão Dias.

Paciência
Geografia da cidade de São Paulo